Sketchup oder SketchUp steht für
 SketchUp (Software), 3D-Grafiksoftware
 Sketchup (Comedy), Comedy-Fernsehsendung